Тогиак () — топоним, может означать:

 Тогиак — город в зоне переписи населения Диллингхем, штат Аляска, США.
 Тогиак — аэропорт в городе Тогиак.
 Тогиак — река на Аляске, впадающая в Бристольский залив Берингова моря
 Тогиак — озеро на юго-западе штата Аляска, США.
 Тогиак — залив у юго-западного побережья Аляски, США.
 Тогиак — национальный резерват дикой природы на юго-западе штата Аляска, США.